Résultats détaillés du tournoi de tennis de Delray Beach  2010 qui se déroule du 22 au  sur dur (ext.). C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Lors de son  face à Taylor Dent, James Blake est à deux points du match lorsque ce dernier est interrompu par la pluie. Le lendemain, les deux joueurs reviennent pour deux points et moins d'une minute de jeu sur le court.
 Le Letton Ernests Gulbis décroche le premier titre de sa carrière face au géant croate Ivo Karlović. De bon augure après sa 1/2 finale la semaine précédente à Memphis.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan, tenants du titre, s'imposent en finale face à Philipp Marx et Igor Zelenay. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2010
ATP 2010
Sport en Floride en 2010
Tennis en février 2010
Tennis aux États-Unis en 2010